Rasy kota – rasy kota domowego. Kot uważany jest za kota danej rasy, jeżeli spełnia wszystkie cechy określone dla tej rasy. Na świecie istnieją różne organizacje rejestrujące i poświadczające rodowody, jednak tylko te zrzeszone w World Cat Congress wystawiają w pełni honorowane na całym świecie rodowody.  
Tylko trzy procent kotów to koty rasowe, a jeszcze mniejszy odsetek z nich nadaje się do prezentacji na wystawach. Rodowód zaświadcza, że kot należy do kotów rasy przez pokazanie co najmniej czterech pokoleń hodowlanych. 
Sama koncepcja ras kotów jest stosunkowo nowa. Jeszcze dwieście lat temu koty nie były klasyfikowane, dziś znanych jest około sto ras kotów. 
Odmiana kota domowego może być również określona przez właściwości inne niż rasa, takie jak: kategoria, odmiana i grupa barwna.

Kategorie ras kotów 
Różne organizacje felinologiczne stosują swoje kategoryzacje ras.
W Polsce najczęściej spotykaną jest kod EMS stosowany przez FIFe i WCF. 

Przykładowe kategoryzacje różnych organizacji:

Kategorie ras według FIFe
 Kategoria I – koty perskie i egzotyczne (np. perski)
 Kategoria II – koty półdługowłose (np. Maine Coon)
 Kategoria III – koty krótkowłose i somalijskie (np. bengalski)
 Kategoria IV – koty syjamskie,  orientalne, tajskie, peterbaldy (np. syjamski)

Kategorie ras według TICA
 Kategoria I – rasy kotów wyhodowanych (np. Maine Coon, rosyjski niebieski)
 Kategoria II – rasy naturalne (np. Korat, Manx)
 Kategoria III – rasy zmutowane (np. Sfinks)
 Kategoria IV – hybrydy (np. Ocicat)
Kategorie ras według WCF - World Cat Federation
 Kategoria I koty długowłose
 Kategoria II koty półdługowłose
 Kategoria III koty krótkowłose
 Kategoria IV koty orientalne
 Kategoria V koty nagie

Niektóre rasy kotów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 A Broad Definition (Cat Registries)

!
Rasy kotów